XIX чемпионат Украины по волейболу среди женщин (Суперлига) проходил с 19 сентября 2009 по 26 апреля 2010 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе на площадках каждой из соперниц.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, сыграли на втором этапе по той же схеме. Исключением стал 4-й тур, который должен был состояться в Луцке, но был отменён в результате отказа трёх клубов, кроме южненского «Химика», играть заключительные матчи. Худшая команда по итогам микротурнира потеряла место в Суперлиге, а команды, занявшие 6-е и 7-е места, были вынуждены проводить дополнительные матчи за право сохранить прописку в элите.

Предварительный этап 

 За победы 3:0 и 3:1 командам начислялось 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.
 Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

За 1—4 места 

 На втором этапе команды играли без учёта набранных на первом этапе очков с бонусными баллами: «Галычанка» — 3, «Северодончанка» — 2, «Круг» — 1,  «Джинестра» — 0.

За 5—8 места 

 На втором этапе команды играли без учёта набранных на первом этапе очков с бонусными баллами: «Волынь» — 3, «Химик» — 2, «Орбита» — 1, «Искра» — 0.

Призёры 
 «Галычанка-Динамо-ТНЭУ» (Тернополь): Юлия Лонюк, Галина Щур, Татьяна Мандражеева, Наталья Чернецкая, Елена Туркула (капитан команды), Наталья Кодола, Татьяна Танащук, Янина Журовская, Екатерина Руденька, Мария Пацюркевич, Надежда Косило. Тренер — Андрей Романович.

 «Джинестра» (Одесса): Олеся Рыхлюк, Татьяна Козлова, Марина Захожая, Оксана Курило (либеро), Юлия Озтире (капитан команды), Юлия Жерновая, Карина Медведева, Анна Ксенофонтова, Анастасия Никитенко, Надежда Батрак, Елена Гасуха, Юлия Ларионова. Тренер — Елена Соколовская.

 «Круг» (Черкассы): Анна Марушко, Екатерина Кулик, Виктория Дедкова, Мария Войтенко, Элина Беспрозванная, Анастасия Датий (капитан команды), Александра Коляда, Марта Мулна, Елена Якимчук, Анна Кудакова. Тренер — Сергей Голотов.

Индивидуальные призы

Переходные матчи за право играть в Суперлиге

Высшая лига

Подгруппа А 

 В несостоявшемся матче «Спортлицей-Университет» — «Медуниверситет-Олимп» (31.01.2010)  обеим командам засчитано техническое поражение (-:-) без начисления очков.

Подгруппа Б

За 1—4 места

За 5—7 места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2009 год в волейболе
2010 год в волейболе